Michea – profeta biblico
Libro di Michea – testo della Bibbia ebraica
Michea – prenome italiano maschile